Лудвиг II, војвода Баварске (Хајделберг, 13. април 1229 — Хајделберг, 2. фебруар 1294) је био војвода Баварске. Био је син Отона II и Агнес од Палатината.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1229.
Умрли 1294.
Војводе Баварске
Династија Вителсбах